Radisson ist der Nachname von

 Pierre-Esprit Radisson (* um 1636/1640, † 1710), ein französischer Entdecker und Pelzhändler.

Radisson heißen folgende topographische Objekte: 
 Radisson (Wisconsin), Gemeinde im Sawyer County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Radisson (Town), Town(ship) im Sawyer County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Radisson (Québec), Siedlung in Kanada
 Radisson (Saskatchewan), Kleinstadt in Kanada
 Lake Radisson, See in Minnesota, Vereinigte Staaten

Radisson heißen folgende Hotelgesellschaften und -marken:
 Radisson Hotel Group
 Radisson Collection
 Radisson Blu (ehemals Radisson SAS) 
 Radisson RED
 Radisson
 Radisson Individuals
 Radisson Inn & Suites